Shredder — многозначное слово.

 Shredder — кодовое имя Mozilla Thunderbird 3.
 Shredder — шахматная программа, разработанная Стефан Мейер-Кэхленом.
 Шреддер — персонаж истории о Черепашках-ниндзя.
 Shredder (шреддер) — особый вид гитаристов-виртуозов.
 Шреддер, Алексей (настоящая фамилия Клакоцкий, р. 1981) — российский бодибилдер.

См. также 
 Шредер